Papua – altro nome della Nuova Guinea, isola dell'Oceano Pacifico
 Papua – regione della Papua Nuova Guinea
 Papua – provincia dell'Indonesia
 Lingue papua – nome generico delle lingue del Pacifico occidentale non appartenenti al gruppo austronesiano né al gruppo aborigeno australiano